Phnum Pénh kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Phnom Penh, 
 Phnom Penh (provins), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar